Wayne es el nombre de varios condados de los Estados Unidos de América:

Condado de Wayne (Carolina del Norte)
Condado de Wayne (Georgia)
Condado de Wayne (Illinois)
Condado de Wayne (Indiana)
Condado de Wayne (Iowa)
Condado de Wayne (Kentucky)
Condado de Wayne (Míchigan)
Condado de Wayne (Misuri)
Condado de Wayne (Nebraska)
Condado de Wayne (Nueva York)
Condado de Wayne (Ohio)
Condado de Wayne (Pensilvania)
Condado de Wayne (Tennessee)
Condado de Wayne (Utah)
Condado de Wayne (Virginia Occidental)